Heart Attack е десети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus и според тях е „последния опит да се запази групата в дълбоката криза“. Това е първи албум с лейбъла MCA Records, като оригиналния член на групата Крис фон Рор се завръща. Песента „Rock 'n' Roll Tonight“ е концертен хит и се изпълнява на живо.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Крис фон Рор – бас
 Марк Колер – китара
 Марк Сторс – вокали
 Дани Кривели – барабани

Песни

Позиции в класациите

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1988 година